Die 12. Eneco Tour 2016 war ein Straßenradrennen in Belgien und den Niederlanden. Das Etappenrennen fand vom 19. bis zum 25. September 2016 statt. Es gehörte zur UCI WorldTour 2016 und war dort das Rennen 27 von 28 dieser Serie.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2016
Radrennen 2016